Великий Двор — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Великий Двор — деревня в Столбцовском районе Минской области.

Россия 
 Великий Двор — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Великий Двор — деревня в Емецком сельском поселении Холмогорского района Архангельской области.
 Великий Двор — деревня в Ракульском сельском поселении Холмогорского района Архангельской области.
 Великий Двор — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Великий Двор — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Великий Двор — деревня в Алмозерском сельском поселении Вытегорского района Вологодской области.
 Великий Двор — деревня в Вытегорском районе Вологодской области, Андомское сельское поселение, Андомский сельсовет.
 Великий Двор — деревня в Вытегорском районе Вологодской области, Андомское сельское поселение, Макачевский сельсовет.
 Великий Двор — деревня в Девятинском сельском поселении Вытегорского района Вологодской области.
 Великий Двор — деревня в Кемском сельском поселении Вытегорского района Вологодской области.
 Великий Двор — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Великий Двор — деревня в Кирилловском районе Вологодской области, Липовское сельское поселение.
 Великий Двор — деревня в Кирилловском районе Вологодской области, Чарозерское сельское поселение.
 Великий Двор — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Великий Двор — деревня в Сокольском районе Вологодской области, Воробьёвское сельское поселение.
 Великий Двор — село в Сокольском районе Вологодской области, Нестеровское сельское поселение.
 Великий Двор — деревня в Сокольском районе Вологодской области, Пельшемское сельское поселение.
 Великий Двор — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Великий Двор — деревня в Великодворском сельском поселении Тотемского района Вологодской области.
 Великий Двор — деревня в Мосеевском сельском поселении Тотемского района Вологодской области.
 Великий Двор — деревня в Тотемском районе Вологодской области, Толшменское сельское поселение.
 Великий Двор — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Великий Двор — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Великий Двор — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Великий Двор — посёлок в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Великий Двор — деревня в Подпорожском районе Ленинградской области.
 Великий Двор — село в Талдомском районе Московской области.
 Великий Двор — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Великий Двор — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Великий Двор — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Великий Двор — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Великий Двор — старое название села Троицкое в Переславском районе Ярославской области.